Чемпіонат України з хокею 2019—2020 — 28-й чемпіонат України з хокею в якому брали участь шість клубів. Чемпіоном вперше став клуб «Кременчук».

Турнірна таблиця

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Джерела 
 Офіційний сайт ФХУ
 УХЛ
 Чемпіонат України на hockeyarchives 
 Чемпіонат України на eliteprospects 

Чемпіонат України з хокею
Україна
Україна
2019 в українському спорті
2020 в українському спорті